Brunhild pode ser:
 Brunhild, um nome próprio em alemão
 Brünhild, uma personagem da mitologia nórdica
 123 Brunhild, um asteróide

Brunhild é também título de várias obras literárias:
 Brunhild, drama de Ferdinand Wachter (1821)
 Königin Brunhild, de Rudolf Otto Consentius (1842)
 Brunhild, drama de Emmanuel Geibel (1857)
 Brunhild, drama de Robert Waldmüller (1863)
 Brunhild, drama de Johannes Scherr (1870)
 Brunhild, drama de Eduard Dubois (1873)
 Brunhilde, novela de Ernst von Wildenbruch (1882)
 Brunhild, drama de Paul Ernst (1909)
 Brunhild, drama de H. Rogge (1940)
 Brunhild, drama de E. Colberg (1942)